Каманьяб (гора) — гора в Намибии
 Каманьяб (деревня) — деревня вблизи горы, Намибия
 Каманьяб (аэропорт) — аэропорт в Намибии.